«Аврора» — российские и советский журналы:
 «Аврора» — московское ежемесячное литературное издание, выпускался в 1805—1806 годах, издатели: Ф.-Х. E. Рейнгард и И. Я. де Санглен
 «Аврора» — иллюстрированный журнал для женщин, выпускался в 1875—1878 годах, издательницы — О. Миропольская, потом Стефания Ленковская; редакторы — Миропольская, затем Клеопатра Заика
 «Аврора» — ежемесячный литературно-художественный журнал, выпускается с 1969 года